Deny Bärtschi, né le  à Bienne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il est le fils d’Urs Bärtschi et le frère de Patrik Bärtschi, qui sont tous deux également joueurs de hockey sur glace.

Biographie 
Fils d’Urs Bärtschi, joueur de hockey sur glace, Deny Bärtschi naît le  à Bienne, où évolue alors son père. Il fait néanmoins ses classes aux Kloten Flyers et participe, en 2000, au championnat du monde des moins de 18 ans. Il fait ses débuts en Ligue nationale A au cours de la saison 2000-2001, en même temps que son jeune frère Patrik Bärtschi. Durant cette saison, Deny Bärtschi participe à quinze matchs avec les Kloten Flyers, et est également prêté au HC Thurgovie, où il joue douze matchs. Durant les saisons suivantes, hormis un prêt de onze matchs au HC Bâle en 2002-2003, il joue exclusivement pour les Kloten Flyers. En 2002, il représente la Suisse au championnat du monde junior.

Il est transféré en 2004, il est transféré aux Rapperswil-Jona Lakers, où il reste trois saisons, avant de rejoindre le HC Fribourg-Gottéron. Il ne reste qu’une seule saison à Fribourg, avant de rejoindre le HC Bienne. Il reste trois saisons dans le Seeland, avant le HC La Chaux-de-Fonds en Ligue nationale B.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Kloten Flyers U20|| Jr. Élites A|| 26|| 10|| 9|| 19|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Kloten Flyers U20|| Jr. Élites A|| 31|| 20|| 15|| 35|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="3" |2000-2001|| Kloten Flyers|| LNA|| 15|| 0|| 1|| 1|| 0|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| HC Thurgovie|| LNB|| 12|| 3|| 3|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Kloten Flyers U20|| Jr. Élites A|| 12|| 9|| 15|| 24|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2001-2002|| Kloten Flyers ||  LNA|| 30|| 3|| 2|| 5|| 4|| 8|| 1|| 0|| 1||0 
|-
| Kloten Flyers U20|| Jr. Élites A|| 3|| 2|| 5|| 7|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2002-2003|| Kloten Flyers ||  LNA|| 35|| 1|| 5|| 6|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0||2 
|-
|| HC Bâle|| LNB|| 11|| 2|| 3|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Kloten Flyers ||  LNA|| 36|| 3|| 5|| 8|| 0|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| Rapperswil-Jona Lakers||  LNA|| 41|| 6|| 6|| 12|| 14|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Rapperswil-Jona Lakers||  LNA|| 40|| 7|| 5|| 12|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2006-2007|| Rapperswil-Jona Lakers||  LNA|| 35|| 0|| 0|| 0|| 12|| 1|| 0|| 0|| 0||0 
|-
| HC Thurgovie||LNB|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Fribourg-Gottéron||  LNA|| 38|| 3|| 4|| 7|| 14|| 11|| 0|| 1|| 1||12 
|-
| 2008-2009|| HC Bienne||  LNA|| 44|| 4|| 14|| 18|| 10|| 8|| 1|| 0|| 1|| 8 
|-
| 2009-2010|| HC Bienne||  LNA|| 31|| 3|| 9|| 12|| 4|| 7|| 1|| 1|| 2|| 4 
|- 
| 2010-2011|| HC Bienne||  LNA|| 43|| 7|| 1|| 8|| 8|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
| 2011-2012|| HC La Chaux-de-Fonds||  LNB|| 42|| 9|| 12|| 21|| 16|| 14|| 0|| 2|| 2|| 2
|- 
| 2012-2013|| HC La Chaux-de-Fonds||  LNB|| 39|| 6|| 7|| 13|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2013-2014|| SC Langnau Tigers||  LNB|| 31 || 2 || 4 || 6 || 20 || - || - || - || - || -
|- 
| 2014-2015|| SC Langnau Tigers||  LNB|| 16 || 1 || 1 || 2 || 6 || 13 || 1 || 0 || 1 || 2

Statistiques internationales 

|2000 || CM U18 || 7 ||3 || 0 || 3 || 0 || 
|-
|2000 || CM jr. || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en avril 1982
Naissance à Bienne
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du HC Bâle
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du SC Langnau Tigers
Attaquant de hockey sur glace